Die Landesliga Mecklenburg-Vorpommern ist die zweithöchste Spielklasse im Männerfußball des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern und ist eine der siebten Spielklassen im deutschen Ligasystem. Sie ist unterteilt in die zwei Staffeln Ost und West mit 15 bzw. 14 Mannschaften.

Die zwei Meister der Staffeln steigen in die sechstklassige Verbandsliga auf. Verzichtet ein Meister auf den Aufstieg, so ist die zweitplatzierte bzw. bei deren Verzicht die drittplatzierte Mannschaft aufstiegsberechtigt. Die jeweils zwei Letztplatzierten steigen in die Landesklasse ab. In die Saison 2017/18 war das Ligasystem in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund sinkender Vereinszahlen umgestellt; seitdem ist die Landesliga nur noch in zwei Staffeln (Ost und West) vertreten.

Aufgrund der Coronapandemie wurde die Saison 2019/20 im Anschluss an die Aussetzung des Spielbetriebs am 13. März 2020 mit dem Beschluss des erweiterten LFV-Vorstandes vom 7. Mai für vorzeitig beendet erklärt. Die offizielle Abschlusswertung mittels Quotientenregel richtet sich nach dem zusätzlich getroffenen Beschluss zur Saisonwertung vom 26. Mai. Es wird daher keinen Meister, sondern ausschließlich Staffelsieger geben.

Amtierende Staffelsieger und Aufsteiger der Saison 2021/22 waren der TSV Bützow (Staffel Nord), der SV HANSE Neubrandenburg (Staffel Ost) und der PSV Wismar (Staffel West).

Teilnehmende Mannschaften 2022/2023

Bisherige Landesligameister 

Anzahl der Ligatitel nach Mannschaft:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Nachrichten, Ergebnisse und Tabelle beim LFV MV

Landesliga
Fußballwettbewerb in Deutschland